Artifact – film del 2012 diretto da Jared Leto
 Artifact – album degli The Electric Prunes del 2001
 Artiifact – album di Anatii del 2016
 Artifact – balletto di William Forsythe del 1984
 Il manufatto (Artifact) – romanzo di Gregory Benford del 1985
 The Artefact – rivista di archeologia
Artifact – videogioco di Valve Corporation del 2018.

Pagine correlate 
 Artifacts